Чемпионат мира по борьбе 2017 года прошёл в Париже (Франция) 21-26 августа в спорткомплексе Аккорхотелс Арена. Сборная России завоевала больше всего наград в сумме (10), но впервые в истории советской и российской борьбы осталась без золотых наград. Лучшими по количеству золотых наград стали спортсмены из Японии, на их счету 6 золотых медалей (включая 4 в женской борьбе).

Медалисты

Греко-римская борьба

Вольная борьба (мужчины)

Вольная борьба (женщины)

Общий медальный зачёт

По видам борьбы

Ссылки 
 Официальный сайт
 База данных
 

Август 2017 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Международные соревнования по борьбе во Франции